Toplița ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Toplița, Stadt im Kreis Harghita
 Toplița (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Toplița (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Toplița (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Toplița Mureșului, Dorf im Kreis Hunedoara